Carlos Zárate Serna (nato nel 1951), pugile messicano
Carlos Zárate Fernández (nato nel 1980), ciclista spagnolo